Svartlandet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Svartlandet (i Sundråsen, Kimitoön), Åboland, 
 Svartlandet (i Klovaskärs råsen, Kimitoön), Åboland,

Se även
Svartölandet

Robotskapade Finlandförgreningar